Охту (,  или Ochter, ) — деревня в волости Ляэне-Харью в уезде Харьюмаа на севере Эстонии. По данным переписи 1 января 2020 года в деревне проживало 146 человек, из них 92,2% — эстонцы. Плотность населения составляла 5,16 чел./км² (16 чел./км² вокруг Охту). Площадь деревни составляет 29,5 км².

Этимология 
Название Ohtu происходит от пра-финно-угорского слова медведь (пра-финно-угорск. *okte или *okci), которое сохранилось, например, в финском языке как ohto.

История 
Населённый пункт первые упоминается в 1241 году в датской поземельной книге под названием Henksel. Немцами изначально поселение называлось Ochter (первое упоминание — 1534 год).

В 1920 году произошла земельная реформа и раздел поместий. Появилось несколько новых ферм, особенно вокруг мызы. Охту официально получила статус деревни. В 1940 году местность имела три подразделения:

 Посёлок Охту
 Деревня Охту I
 Деревня Охту II

В 1949 году в поселке Охту был основан колхоз. В начале 1970-х годов были ликвидированы начальная школа и библиотека Охту. В конце периода застоя из деревни исчезла деревенская лавка, десятилетиями обслуживавшая деревенских жителей. С 1992 по 2017 год деревня принадлежала волости Кейла.

География 
Местность вокруг Охту очень плоская. Центр деревни находится на высоте 32 метра. Самая высокая точка в окрестностях находится на высоте 48 метров над уровнем моря, в 1,0 км к юго-востоку от Охту. Ближайший крупный к деревне город — Кейла, расположенный в 19 км к северо-западу от Охту. В окрестностях вокруг Охту растет в основном смешанный лес.

Климат 
Среднегодовая температура в регионе составляет 3 °C. Самый тёплый месяц — июль, когда средняя температура составляет 17 °C, а самый холодный — январь с –12 °C.

Демография 
Ниже вы можете увидеть демографические изменения с 2011 по 2020 годы.

Мыза 
Мыза в Охту существует по крайней мере с 17 века. Мыза получила свой нынешний облик в стиле позднего барокко, возможно, после работы архитектора Иоганна Шульца в 1769 году. Мыза была заброшена в течение 20 века, но была восстановлена в 2002—2004 годах. В доме сохранились некоторые оригинальные детали, такие как резная деревянная парадная дверь в стиле рококо и прекрасный скульптурный камин из ясеня 1654 года (возможно, работа Йоахима Винтера из Гапсаля).

Примечания 

Города Эстонии
Харьюмаа